Витунь  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Витунь — деревня, Студенковский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Витунь — деревня, Демидовичский сельсовет, Костюковичский район, Могилёвская область